Foucherolles peut en référer à :

 Foucherolles, commune française du Loiret.
Voir aussi : Démographie de Foucherolles

Foucherolles (fin XII s. - début XVIII s.), directeur de la Compagnie française des Indes orientales basé aux Mascareignes.